Plusieurs navires de la Marine française ont porté le nom de Jean de Vienne, d'après l'amiral de France Jean de Vienne:
 le , un brick lancé en 1830 ;
 le , un croiseur de  lancé en 1937 ;
 la , une frégate de classe Georges Leygues lancée en 1981.

Nom de bateau de la Marine française